Een legendarium is een verzameling van legenden.

Dit Middeleeuws Latijns woord werd oorspronkelijk gebruikt als verwijzing naar legenden die het leven van heiligen beschreven. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is het Anjou-Legendarium. J.R.R. Tolkien gebruikte deze term om de totaliteit van zijn fictieve wereld Midden-aarde en alles wat er bijhoort te beschrijven. Omdat dit woord tegenwoordig zelden gebruikt wordt, wordt het soms toegeschreven aan Tolkien.

Boek naar type
Epiek